perspektywa w sztukach wizualnych
 perspektywa linearna
 perspektywa barwna
 perspektywa powietrzna
 perspektywa odwrócona
 perspektywa w matematyce
 perspektywa w informatyce (bazy danych)